Walka o ogień – powieść spółki autorskiej J.-H. Rosny z 1909 roku
 Walka o ogień – film Jeana-Jacques'a Annauda z 1981 roku